Андреа Ечеверрі (* 1965) — колумбійська рок/поп-співачка і гітаристка.
 Гілберто Ечеверрі Мехія (1936—2003) — колумбійський політик; викрадений і вбитий FARC-EP.
 Дієго Ечеверрі (* 1989) — колумбійський футболіст, нападник клубу «Бояка Чіко».
 Ектор Ечеверрі (1938—1988) — колумбійський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав за «Індепендьєнте Медельїн» та національну збірну Колумбії.
 Ізабелла Ечеверрі (* 1994) — колумбійська футболістка.
 Карлос Ечеверрі Кортес (1900—1976) — колумбійський економіст і дипломат.
 Луїс Карлос Вільєгас Ечеверрі (* 1957) — колумбійський політик, юрист і економіст.
 Родріґо Лондоньйо-Ечеверрі (* 1958) — один з лідерів колумбійського комуністичного партизанського руху, член «Революційних Збройних Сил Колумбії — Армії Народу» (FARC-EP).
 Ромільдо Ечеверрі (1906 — ?) — парагвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема, за клуб «Бока Хуніорс», а також національну збірну Парагваю. Чемпіон Аргентини.
 Татьяна Ечеверрі Фернандес (* 1974) — костариканська художниця.
 Хуан Карлос Ечеверрі (* 1962) — колумбійський політик і бізнесмен.

Див. також 
 Ечеберрія
 Ечебаррія
 Ечеверія

іспанські прізвища